Il singolare del torneo di tennis Munich WCT 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Arthur Ashe che ha battuto in finale Björn Borg 6-4, 7-66.

Teste di serie 

 Arthur Ashe (Campione)
 Björn Borg (finale)
 Assente
 Bob Hewitt (quarti di finale)

 Kim Warwick (secondo turno)
 Onny Parun (primo turno)
 Bob Giltinan (secondo turno)
 Patrice Dominguez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Munich WCT 1975